La denominación de Los Berrocales, puede referirse a:

Geología 
El topónimo Los berrocales , alude a una zona granítica con gran cantidad de Berruecos o piedras berroqueñas y Bolones, comunes en España, lo que ha dado lugar a gran cantidad de poblaciones con topónimos relacionados.

Geografía

En España 
 Los Berrocales, un futuro desarrollo urbanístico de la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid.
 Los Berrocales de Jarama, un núcleo de población perteneciente al municipio madrileño de Paracuellos de Jarama.
 Los Berrocales, un núcleo de población perteneciente al municipio madrileño de Alpedrete.